Упей — племя в составе айлинской группы башкир.
 Упей (коммуна) — административно-территориальная единица Бельгии.